Biden kan henvise flere personer:
 Jill Biden, en førstedame i kraft med hendes ægteskab med præsident Joe Biden
 Joe Biden, en amerikansk advokat og demokratisk politiker, der er den 46. præsident for Amerikas Forenede Stater